The Hertz Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się wynajmem samochodów
 Hertz Studio – polskie studio nagraniowe
 Hertz Systems – polskie przedsiębiorstwo teleinformatyczne
 Hertz – krater na Księżycu
 (16761) Hertz – planetoida

Biografie:
 Aleksander Hertz – polski reżyser
 Aleksander Hertz – polski socjolog
 Alfred Hertz – niemiecki dyrygent
 Arne Hertz – szwedzki pilot rajdowy
 Benedykt Hertz – polski pisarz i dziennikarz
 Carl Helmmuth Hertz – niemiecki fizyk
 Gustav Ludwig Hertz – niemiecki fizyk
 Heinrich Hertz – niemiecki fizyk
 Henrik Hertz – duński poeta
 Jan Adolf Hertz – polski publicysta i pisarz
 Jakub Hertz – polski przedsiębiorca i filantrop
 Janina Hertz – polska prozaik
 John Hertz – amerykański przedsiębiorca i filantrop
 Joseph Hertz – naczelny rabin Wielkiej Brytanii
 Karol Hertz – polski matematyk
 Leon Hertz, właśc. Ignacy Leon Hertz –  kapitan Polskich Sił Zbrojnych
 Lucyna Hertz – polska wojskowa
 Maurycy Hertz – polski lekarz
 Maurycy Hertz – polski przedsiębiorca
 Michał Hertz – polski chemik
 Mieczysław Hertz – polski kupiec, historyk i literat
 Noreena Hertz – brytyjska ekonomistka
 Paweł Hertz – polski pisarz
 Robert Hertz – francuski socjolog
 Saul Hertz – amerykański lekarz
 Teodor Hertz – polski kompozytor
 Wilhelm Hertz – niemiecki pisarz
 Zofia Hertz – polska działaczka literacka
 Zofia Hertz-Łukańska – polska malarka
 Zygmunt Hertz – polski działacz literacki